

Sigle 
TEF peut signifier :
 test d'évaluation de français, utilisé pour évaluer les compétences des allophones en français langue étrangère ;
 thèses électroniques françaises, format de métadonnées pour les thèses électroniques soutenues en France ;
 Tableaux de l'Économie française, publication annuelle de l'INSEE ;
 Toxic Equivalency Factor (en français, facteur d'équivalence toxique), en toxicologie et en écotoxicologie, permet d'exprimer la toxicité de divers produits, en les comparant à une référence de base ;
 Toulon Élite Futsal, club de futsal français ;
 Tramways électriques du Finistère, société anonyme concessionnaire de la ligne de tramway de Brest au Conquet ;
 transfert électronique de fonds ;
 TablEdit File Format, type de fichier créé par un éditeur de tablature.

Nom commun 
 Tef, orthographe moins fréquente de teff, une céréale